Salvation (англ. — «избавление», «спасение»):

 «Salvation» — пятый альбом немецкой синт-поп-группы Alphaville (1997).
 «Salvation» — пятый альбом шведской пост-метал-группы Cult of Luna (2004).
 «Salvation» — сингл чикагской группы Sister Machine Gun из альбома The Torture Technique  (1994).
 «Salvation» — сингл калифорнийской панк-рок-группы Rancid из альбома Let’s Go (1995).
 «Salvation» — сингл ирландской рок-группы The Cranberries из альбома To the Faithful Departed (1996)
 «Salvation» — сингл шведской поп-рок-группы Roxette из альбома Have a Nice Day (1999).
 «Salvation» — сингл американского рок-музыканта Alice Cooper из альбома Along Came a Spider (2008).
 «Salvation» — сингл американской христианской рок-группы Skillet из альбома Rise (2013).

См. также 
 Salvation - 4я часть фильма "Терминатор"